Panico – sensazione di paura o terrore

Arte 
 Panico – movimento surrealista fondato da Fernando Arrabal, Alejandro Jodorowsky e Roland Topor
 Panico (Le Panique) – saggio di Fernando Arrabal, Alejandro Jodorowsky e Roland Topor del 1977

Botanica 
 Panìco – nome comune della pianta Setaria italica

Cinema 
 Panico (Panique) – film del 1946 diretto da Julien Duvivier
 Pena e Panico – personaggi del film d'animazione Disney Hercules

Geografia
 Panico – frazione di Marzabotto (BO)

Musica 
 Panico – singolo di Fabri Fibra del 2013
 Panico – singolo degli Eiffel 65 del 2016
 Panico – singolo di Lazza del 2022

Letteratura 
 Panico (Panic) – romanzo di Helen McCloy del 1944
 Panico (Panic!) – romanzo di Bill Pronzini del 1973
 Panico (Panique) – romanzo di Lydia Flem del 2005

Televisione 
 Panico (Panic!) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 	1957 al 1958.
 Panico (Panic) – episodio della prima stagione di Crash
 Panico (Panic) – episodio della seconda stagione de La terra dei giganti

Personalità 
 Fernando Panico – vescovo italiano
 Giuseppe Panico – calciatore italiano
 Patrizia Panico – calciatrice italiana